Wojciech Wolski, dit Wojtek Wolski, (né le  à Zabrze dans la voïvodie de Silésie en Pologne) est un joueur professionnel de hockey sur glace canado-polonais.

Carrière en club 
Il commence sa carrière dans la Ligue de hockey de l'Ontario en 2002-03 en jouant pour le Battalion de Brampton. Il participe avec l'équipe LHO au Défi ADT Canada-Russie en 2003, 2004 et 2005. En 2005-2006, il reçoit le trophée William-Hanley du meilleur état d'esprit de la ligue ainsi que le trophée Red-Tilson en tant que meilleur joueur. Au cours de la saison, il est élu quatre fois de suite meilleur joueur du mois.

Il est le  au repêchage de 2004 sélectionné par l'Avalanche du Colorado. Il fait ses débuts dans la LNH en 2006 Il est l'assistant capitaine de l'équipe des moins de 17 ans de l'Ontario lors des jeux d'hiver du Canada en 2003.

Le , l'Avalanche le cède aux Coyotes de Phoenix en retour de Peter Mueller et de Kevin Porter. Le , il passe aux Rangers de New York en retour de Michal Roszival.

Il décroche la Coupe Gagarine 2014 et 2016 avec le Metallourg Magnitogorsk.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2001-2002 ||Buzzers de St. Michael's||OPJHL ||33||16||33||49||40||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 ||Battalion de Brampton || LHO ||64||25||32||57||26||11||5||0||5||6
|-
|2003-2004 ||Battalion de Brampton ||LHO ||66||29||41||70||30||12||5||3||8||8
|-
|2004-2005 ||Battalion de Brampton ||LHO ||67||29||44||73||41||6||2||5||7||6
|-
|2005-2006 ||Battalion de Brampton ||LHO ||56||47||81||128||46||11||7||11||18||4
|-
|2005-2006||Avalanche du Colorado || LNH ||9||2||4||6||4||8||1||3||4||2
|-
|2006-2007||Avalanche du Colorado ||LNH||76||22||28||50||14||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008||Avalanche du Colorado ||LNH||77||18||30||48||14||7||2||3||5||2 
|-
|2008-2009 ||Avalanche du Colorado ||LNH ||78 ||14 ||28 ||42 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Avalanche du Colorado ||LNH ||62 ||17 ||30 ||47 ||21 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010 || Coyotes de Phoenix ||LNH || 18|| 6|| 12|| 18|| 6|| 7|| 4|| 1|| 5|| 0
|-
|2010-2011 ||Coyotes de Phoenix ||LNH ||36 ||6 ||10 ||16 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Rangers de New York ||LNH ||37 ||6 ||13 ||19 ||8 ||5 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|2011-2012 || Rangers de New York ||LNH || 9|| 0|| 3|| 3|| 2||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012|| Whale du Connecticut ||LAH || 6|| 3|| 2|| 5|| 0||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2011-2012 || Panthers de la Floride ||LNH ||22 || 4|| 5|| 9|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2012-2013 || KH Sanok || Ekstraliga Polska || 9|| 3|| 7|| 10|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Capitals de Washington ||LNH || 27|| 4|| 5|| 9|| 6||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 54|| 19|| 19|| 38|| 60|| 7|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2014-2015|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 53|| 23|| 20|| 43|| 36|| 5|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
| 2015-2016|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 54 || 18 || 29 || 47 || 22 || 23 || 2 || 8 || 10 || 25
|-
| 2016-2017 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 19 || 5 || 5 || 10 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HC Red Star Kunlun || KHL || 32 || 7 || 21 || 28 || 42 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 14 ||	5 ||7 || 12 || 	10 || 11|| 5|| 6||11 ||7
|-
| 2018-2019 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 18|| 6|| 9|| 15|| 0|| - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || HC Red Star Kunlun || KHL || 26|| 5|| 8|| 13|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HC Red Star Kunlun || KHL || 19|| 2|| 2|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -

| 451 || 99 || 168 || 267 || 113 || 29 || 8 || 9 || 17 || 8

Au niveau international 

|-
| 2018 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 6 || 3 || 1 || 4 || 0 || align=left| Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en février 1986
Naissance à Zabrze
Joueur polonais de hockey sur glace
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Battalion de Brampton
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur des Capitals de Washington
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé de bronze olympique canadien
Champion de la Coupe Gagarine